Черено́к:
 Черенок — рукоятка у ручных инструментов (коса, лопата, мотыга, нож и пр.).
 Черенок — часть растения, используемая для вегетативного размножения.
  — род двустворчатых моллюсков семейства 
  — один из видов этого рода, съедобный моллюск.

Топонимы 
 Черенок — деревня в муниципальном образовании Липицкое Чернского района Тульской области.
 Черенок — река в Анадырском районе Чукотского автономного округа, приток Анадыря.
 Черенок — река в Брасовском районе Брянской области.

См. также 
 Черенки (значения)
 Черешок (в разговорной речи — черенок) — стебелёк листа у растений.